Virå kan syfta på:

Virå, Katrineholms kommun – en ort, gård och tidigare järnbruk
Virå (ånglok) – ett svenskt ånglok